Il singolare del torneo di tennis Tampa Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richey Reneberg che ha battuto in finale Petr Korda 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Richey Reneberg (campione)
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Petr Korda (finale)

 David Pate (primo turno)
 Brad Pearce (primo turno)
 MaliVai Washington (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampa Open 1991
ATP Tour 1991